Christian Clemens (Köln, 1991. augusztus 4. –) német korosztályos válogatott labdarúgó, a Lechia Gdańsk játékosa.

Pályafutása

Statisztika 
2017. december 18-i állapotnak megfelelően.

Család 
Testvére, Michael Clemens az SSV Ulm 1846 csapatának technikai stábjának tagja.

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 
 Christian Clemens adatlapja a Transfermarkt oldalán 
 Christian Clemens adatlapja a Kicker oldalán 
 

Német labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
1991-ben született személyek
Az 1. FC Köln labdarúgói
Az 1. FC Köln II labdarúgói
A Schalke 04 labdarúgói
Az 1. FSV Mainz 05 labdarúgói
Az SV Darmstadt 98 labdarúgói
A KS Lechia Gdańsk labdarúgói
A Bundesliga labdarúgói
A 2. Bundesliga labdarúgói
Élő személyek